Orehovlje je lahko:
 Orehovlje, naselje v mestni občini Kranj
 Orehovlje, naselje v občini Miren - Kostanjevica